Cauchie ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Cauchie (1860–1922), belgischer Kanoniker, Historiker und Hochschullehrer
 Antoine Cauchie (1535–1600), französischer Romanist und Grammatiker
 Ernest Cauchie, Positivist

Siehe auch:
 Cauchi, Cauchy